

Проспект Коцюбинського 
 Проспект Коцюбинського — вулиця в місті Вінниця.

Вулиця Михайла Коцюбинського 
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в смт Баришівка.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Вовчанськ.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Городенка.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Городня.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Дубляни.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Жовква.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Звенигородка.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Кам'янка-Бузька.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в Шевченківському районі міста Києва.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Красилів.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в смт Лисянка.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Мала Виска.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Марганець.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Миколаївка Донецької області.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Надвірна.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в смт Новопсков.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Олевськ.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Павлоград.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Пологи.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Прилуки.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Рогатин.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в смт Свеса.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Синельникове.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Славута.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Снігурівка.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Сокаль.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Тараща.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в місті Фастів.
 Вулиця Михайла Коцюбинського — вулиця в смт Ямпіль Сумської області.

Вулиця Коцюбинського 
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Алчевськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Антонівка Херсонської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Антрацит.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Арбузинка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Бабаї.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бар.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Барвінкове.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бахмач.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бахмут.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бердичів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бердянськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Берегове.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бережани.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Березна.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бершадь.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Білицьке.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Біловодськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Білокуракине.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Білопілля.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Більшівці.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бобровиця.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Богуслав.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Болехів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Боярка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Броди.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Брянка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Буди.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Буськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Бучач.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Валки.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Васильків.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ватутіне.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Велика Димерка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Велика Писарівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Великий Березний.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Великий Бичків.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Верховина.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Вижниця.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Виноградів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Високий.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Вільшана.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Вознесенськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Володарка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Волочиськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Вороновиця.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Гайсин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Генічеськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Гірське.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Глеваха.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Гнівань.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Гола Пристань.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Голованівськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Городище.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Городок Львівської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Горохів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Гостомель.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Градизьк.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Гребінка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Гусятин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Делятин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Диканька.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Добропілля.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Добрянка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Довжанськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Дружба.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Жмеринка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Збараж.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Зборів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Згурівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Здолбунів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Знам'янка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Золоте.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Івано-Франкове.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ізмаїл.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ізюм.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Іллінці.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Іршава.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ічня.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кагарлик.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кадіївка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Калинівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Калита.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кам'янське.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Канів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Карлівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в Дарницькому районі міста Києва.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Клавдієво-Тарасове.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Глобине.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Козельщина.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Козова.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Козятин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Кольчино.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Комишуваха Луганської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Копичинці.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Корець.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Королево.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Коростень.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Коростишів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Косів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Костопіль.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Костянтинівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Котельва.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Коцюбинське.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Красне Львівської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Красноград.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кременець.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кремінна.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Криве Озеро.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Крижопіль.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кролевець.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Куп'янськ-Вузловий.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ладижин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Лебедин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Летичів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Липовець.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Лисичанськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Літин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Лосинівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Лохвиця.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Лубни.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Любеч.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Любимівка Луганської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Люботин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Мала Дівиця.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Малин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Мелітополь.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Маневичі.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Манченки.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Мена.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Мерефа.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Маріуполь.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Мирноград.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Миронівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Могилів-Подільський.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Молодогвардійськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Мукачево.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Немирів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Немирів Львівської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ніжин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Нова Борова.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Нова Водолага.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Нова Прага.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Новий Буг.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Нововолинськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Новомиргород.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Носівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Обертин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Олександрія.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Опішня.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Оратів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Острог.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Павлиш.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Первомайськ Луганської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Первомайськ Миколаївської області.
Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Переяслав.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Печеніжин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Пирятин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Піщанка Вінницької області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Погребище.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Покотилівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Покровськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Полонне.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Рава-Руська.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Радивилів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Рахів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Рені.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Решетилівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ржищів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Ріпки.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Рокитне Київської області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Романів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ромни.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Рубіжне.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Світловодськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Сіверськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Скала-Подільська.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Сніжне.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Сновськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Сокиряни.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Сорокине.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Софіївка Донецької області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Стара Вижівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Старий Самбір.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Старобільськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Старомихайлівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Таврійськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Тальне.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Теплик.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Теребовля.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Тетіїв.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Тлумач.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Торчин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Тростянець.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Тростянець Вінницької області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Трускавець.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Тульчин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Тячів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Узин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хмільник.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хоростків.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хрестівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Христинівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хрустальний.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хорол.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хотин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Хуст.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Часів Яр.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Червоноград.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Чернігівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Чистякове.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Чорнобиль.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Шаргород.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Шахтарськ.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Шепетівка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Шостка.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Шпола.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Яготин.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Ялта Донецької області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ямпіль Вінницької області.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в місті Ясинувата.
 Вулиця Коцюбинського — вулиця в смт Ясіня.

Вулиці, названі на честь людей